Joaquim Rodrigues Ferreira – calciatore portoghese
 Nivaldo Rodrigues Ferreira – calciatore brasiliano